Kota Pinang (plaats), een plaats in Indonesië
Kota Pinang (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing